El término Bartramia puede referirse a:

 Bartramia, un género de musgo de la familia Bartramiaceae.

 Bartramia, un género de Plantae, sinónimo de Penstemon.

 Bartramia, un género de Aves de la familia Scolopacidae.